Mužská čtyřhra na Letních olympijských hrách 1992 probíhala v areálu Tennis de la Vall d'Hebron, ležícím v barcelonské čtvrti Horta-Guinardó. Soutěž se konala v období od 28. července do 6. srpna 1992 na devíti otevřených antukových dvorcích. Nastoupilo do ni 64  tenistů. Hrálo se na tři vítězné sety. Obhájcem zlaté medaile z předchozí olympiády byl americký pár Ken Flach a Robert Seguso, jenž do turnaje nezasáhl.

Olympijský turnaj 
Překvapením se stala porážka nejvýše nasazeného páru Australanů, složeného ze světové dvojky Johna Fitzgeralda a trojky Todda Woodbridge. Ve druhém kole nestačili na Indy Rameše Krišnana s Leandrem Paesem. Stabilním spoluhráčem Fitzgeralda na okruzích však byl Švéd Anders Järryd a Woodbridge nastupoval převážně s krajany Stoltenbergem a Woodfordem.

Olympijské vítězství vybojovala šestá nasazená dvojice, tvořená wimbledonskými šampiony Borisem Beckerem a Michaelem Stichem, kteří ve finále zdolali jihoafrické turnajové čtyřky Wayna Ferreiru s Pietem Norvalem po čtyřsetovém průběhu. Němečtí hráči tak získali druhý společný titul. Pro Beckera se jednalo o třináctou deblovou trofej a pro Sticha o osmé turnajové vítězství ze čtyřhry.

Zápas o bronzovou medaili nebyl odehrán a tento olympijský kov připadl oběma poraženým semifinálovým dvojicím – Goranu Ivaniševiovi s Goranem Prpićem z Chorvatska a Javieru Franovi s Christianem Miniussim z Argentiny.

Nasazení párů 
  (2. kolo)
  (čtvrtfinále)
  (čtvrtfinále)
  (finále, stříbro)
  (1. kolo)
 ''' (vítězové, zlato)
  (semifinále, bronz)
  ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 1992